Les Éditions Belfond, maison d'édition française fondée en 1963

Patronyme 

 Pierre (1933-2022) et Franca Belfond, fondateurs de cette dernière.

Toponyme 

 Belfond, ancienne commune de la Haute-Marne (France), aujourd'hui rattachée à Genevrières.

Homonymie de localités
Homonymie de patronyme